Popek steht für:

 Popek (Paweł Ryszard Mikołajuw; * 1978), polnischer Rapper und Mixed-Martial-Arts-Kämpfer

Popek ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Popek (* 1996), deutscher Jazz-, Klassik-, Boogie-Woogie- und Blues-Pianist
 Gerald J. Popek (1946–2008), amerikanischer Informatiker
 Krzysztof Popek (* 1957), polnischer Jazzmusiker